Varpning kan insyfta på:
 
 Varpning (vävning) – ordnar ett stort antal trådar parallellt till en bunt som skall sättas upp i en vävstol
 Varpning (sjöfart) – förhalar en båt med hjälp av ankare